Міста Мавританії — список найбільших населених пунктів держави Мавританія. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Мавританії є 29 міст з чисельністю населення понад 4000 осіб.

Список міст Мавританії

Джерела 

 
 «Африка. Общий обзор. Северная Африка» (серия «Страны и народы» в 20 томах), Москва, «Мысль», 1982, стр. 345—346

Посилання 

 Office National de la Statistique
 World Gazetteer — Міста Мавританії за населенням
 Mongabay — Міста Мавританії за населенням
 City Population — Міста Мавританії за населенням

 
Мавританія
Списки:Мавританія